Коломинский, Наум Львович (1938—2007) — советский психолог, брат Я. Л. Коломинского.
 Коломинский, Яков Львович (1934—2019) — белорусский психолог, профессор.